

Toponyme 

 Oppenheim, ville allemande dans le palatinat du Rhin.
 Oppenheim, ville du comté de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis.
 La maison Oppenheim, maison baroque classée du centre historique de Wroclaw (Pologne).

Patronyme 
Oppenheim est un nom de famille notamment porté par :
 Adolph Leo Oppenheim (1904-1974), assyriologue ;
 Adolphe Oppenheim (1793-1870), financier belge.
Alexander Oppenheim (1903-1997), mathématicien britannique ;
 Berthold Oppenheim (1867-1942), rabbin de Olomouc ;
 Dennis Oppenheim, artiste américain ;
 Edward Phillips Oppenheim (1866-1946), auteur britannique de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Franz Oppenheim (1852-1929) chimiste et industriel allemand ;
 Hermann Oppenheim (1858-1919), neurologue allemand ;
 Jeanette Oppenheim (1952-), femme politique danoise ;
 Joachim Oppenheim (1832-1891), rabbin ;
 Joseph Oppenheim (1810-1884), financier belge ;
 Max von Oppenheim (1860-1946), archéologue et diplomate allemand ;
 Meret Oppenheim (1913-1985), artiste suisse ;
 Moritz-Daniel Oppenheim (1800-1882), peintre allemand ;
 Paul Oppenheim (1885-1977), chimiste, philosophe et industriel allemand ;
 Zvi Yaakov Oppenheim (1854-1926), Grand-rabbin de Kelm (Kelmė) en Lituanie et un des trois rabbins fondateurs de la Yechiva de Telshe avec Shlomo Zalman Abel et Meir Atlas ;
 Famille Oppenheim, banquiers de Cologne.

Voir aussi 
 Syndrome d'Oppenheim
 Oppenheimer

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif